Паровоз — многозначное слово.

 Паровоз — автономный локомотив с паросиловой установкой, использующий в качестве двигателя паровые машины.
 Паровоз — политическая технология, направленная на увеличение проголосовавших за список кандидатов.
 Паровоз — термин в карточной игре преферанс, означающий серию взяток играющим мизер — причина самых больших проигрышей в преферансе.
 Паровоз — класс конфигураций в клеточных автоматах.
 Паровоз — российская студия компьютерной анимации.

См. также